Бычковский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

 Бычковский сельсовет — Воронежская область, Петропавловский район.
 Бычковский сельсовет — Красноярский край, Большеулуйский район.
 Бычковский сельсовет — Курская область, Дмитриевский район.
 Бычковский сельсовет — Курская область, Касторенский район.
 Бычковский сельсовет — Рязанская область, Клепиковский район.
 Бычковский сельсовет — Рязанская область, Михайловский район.
 Бычковский сельсовет — Рязанская область, Сараевский район.